Horia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Horia (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Horia (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Horia (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea

 Horia (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Horia (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Horia (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Horia (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița

Sonstiges:
 Vintila Horia (1915–1992), rumänischer Schriftsteller
 Horia (Vorname), rumänischer Vorname
 Horia (Nationalheld), rumänischer Nationalheld

Siehe auch:
 Horea